Die Manchester Open 2021 fanden vom 9. bis 13. August 2021 in Manchester im Vereinigten Königreich statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2021/22 und gehörte zur Kategorie PSA World Tour Silver. Parallel fand ein Squashturnier der Damen der PSA World Tour der Damen 2021/22 statt. Es gehörte ebenfalls zur Kategorie PSA World Tour Silver. 

Im Vorjahr setzte sich Mohamed Elshorbagy im Finale gegen Karim Abdel Gawad bei den Herren durch, während die Damenkonkurrenz von Nour El Tayeb gewonnen wurde. Elshorbagy trat 2021 nicht erneut an, El Tayeb hatte ihre Karriere zwischenzeitlich beendet. Bei den Herren besiegte Diego Elías im Finale Joel Makin mit 12:10, 11:6 und 11:6, bei den Damen gewann die topgesetzte Hania El Hammamy das Turnier, nachdem sie im Endspiel Sarah-Jane Perry mit 11:5, 11:9 und 11:7 bezwungen hatte.

Die Teilnehmerfelder der Herren- und Damenkonkurrenz bestanden aus jeweils 24 Spielern. Die jeweils acht besten Spieler wurden gesetzt. Per Wildcard erhielt George Parker einen Startplatz im Hauptfeld.

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Bei dem Turnier wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Die Beträge sind nicht kumulativ zu verstehen. Das Gesamtpreisgeld betrug jeweils 85.000 US-Dollar.

Herren

Setzliste

Ergebnisse

Damen

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Turnierseite auf psaworldtour.com (englisch)
 Berichterstattung auf squashsite.com (englisch)

Einzelnachweise 

PSA World Tour 2021/22
PSA World Tour der Damen 2021/22
2021